Hans Gruber (1905-1967) – calciatore tedesco
 Hans Gruber – personaggio del film Trappola di cristallo